BMI, akronymet henviser til forskellige artikler:

 bmi – et britisk flyselskab
 Beder-Malling Idrætsforening – dansk idrætsforening fra Beder og Malling
 Body Mass Index – matematisk formel til estimering af under- og overvægt.
 Brain Machine Interface – interface mellem den menneskelige hjerne og en computer.
 Broadcast Music Incorporated – amerikansk copyright-sammenslutning.